Darmentzündungen (entzündliche Erkrankungen des Darmes) sind:
 Divertikulitis, eine Erkrankung des Dickdarmes
 Duodenitis, eine akute oder chronische Entzündung der Schleimhaut des Zwölffingerdarms
 Enteritis, eine Erkrankung des Dünndarms, siehe Gastroenteritis
 Kolitis oder Colitis, Oberbegriff für verschiedene akut oder chronisch verlaufende Entzündungen des Dickdarms
 Enterokolitis
 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
 Appendizitis
 Ileitis, zum Beispiel bei Morbus Crohn
 Darmtuberkulose
 Entzündungen des Mastdarms (Proktitis)